Liolophura är ett släkte av blötdjur. Liolophura ingår i familjen Chitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Liolophura